Newnham ist der Nachname folgender Persone:

 Nicole Newnham, US-amerikanische Dokumentarfilmerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Thomas Oliver Newnham (1926–2010), neuseeländischer Lehrer und politischer Aktivist